Иван-да-марья — народное название нескольких травянистых растений, цветы которых (или верхние части всего растения) отличаются присутствием двух резко различаемых окрасок, чаще всего жёлтой и синей или фиолетовой.


Описание 
М. А. Кузнецова и А. С. Резникова приводят следующую трактовку возникновения фитонима (народное название растения) иван-да-марья. Молодые люди — парень и девушка — горячо полюбили друг друга, а затем поженились, не ведая о том, что они являются братом и сестрой. А когда узнали об этом, чтобы не разлучаться, превратились в цветы — иван-да-марья, окрашенные в разные цвета. С тех пор этот цветок стал символом верности.

Цветок срывали для праздника Ивана Купалы. Ему приписывались волшебные свойства: «Кто хочет ускакать от погони или лететь молодецки на кляче, тот носи при себе цветок ивана-да-марьи. Иные дают пить сок, выжатый из этого цветка, чтобы возвратить слух или потерянный ум».

Наиболее популярны два растения:
 Иван-да-марья, Марьянник, Брат с сестрой, Желтяница, Иванова трава — , травянистое однолетнее полупаразитическое растение из семейства , с жёлтыми цветками и ярко-синими прицветниками, то есть верхними листьями всего растения. В России часто растёт по рощам и лугам, чаще в тени, по лесным опушкам; цветёт в конце июня.
 Анютины глазки, или Фиалка трёхцветная () (её третий цвет — белый — не принимается в расчёт) — в её диком виде и в садовых разностях.

Значительно реже пользуются этим названием ещё пять-шесть схожих растений: живучка женевская, или живучка мохнатая, () с бело‑пушистыми прицветниками и синими цветками, шалфей луговой () — тоже с контрастом тёмно‑синих цветков и серо‑зелёных прицветников; иногда так называют и , но подобные названия, как у множества (русских) растений, основаны на слишком грубом и невнимательно разобранном сходстве.

См. также 

 Иван да Марья (фильм)
 Ивановские травы

Примечания

Литература 
 
 Березович Е. Л. Иван да Марья: к интерпретации образов севернорусского дожинального обряда
 
 Квашнина В. В. Гендерный аспект в легендах о народных названиях растения Фиалка трёхцветная Viola tricolor
 Kolosova V. B.  // Pro Ethnologia, 18. Tartu, 2004. P. 87-95.
 

Цветковые
Близнечные мифы
Славянская мифология
Иван Купала
Растения в мифологии